Трка на 100 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 29. и 30. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских троскокашица 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Полуфинале 
У полуфиналу такмичарке су подељене у две групе по 8. За финале су се пласирале по 3 прволасиране из сваке групе (КВ) и 2 према постигнутом резултату (кв).

Финале

Извори 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 100 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном